G104 bezeichnet:
 Grob G 104, einsitziges Leistungsflugzeug der 15-m-Rennklasse
 Nationalstraße 104 (China), chinesische Fernstraße
 Pseudonym von Cem Oral, deutscher Musiker und Mastering Engineer